Eye puede referirse a:

 Eye (álbum)
 Eye (Cambridgeshire), Inglaterra
 Eye (canción)
 Eye (Herefordshire), Inglaterra
 Eye (Suffolk), Inglaterra